Augusta Township peut désigner les townships suivants au Canada et aux États-Unis :

Canada 
 Augusta Township, des comtés unis de Leeds et Grenville en Ontario.

États-Unis

Illinois 
 Augusta Township (comté de Hancock, Illinois), du comté de Hancock.

Kansas 
 , du comté de Butler.

Michigan 
 , du comté de Washtenaw.

Minnesota 
 , du comté de Lac qui Parle.

Ohio 
 , du comté de Carroll.

Pennsylvanie 
 , du comté de Northumberland.

Homonymie de townships